Sapinaud est le nom d'une famille du Poitou comptant deux personnages qui se sont distingués :
 Charles Sapinaud de La Rairie (1760-1829), général vendéen.
 Jean de Sapinaud de Boishuguet (1766-1844), écrivain, poète.